Naoki Yamamoto puede referirse a:

 Naoki Yamamoto, piloto de automovilismo japonés nacido en 1988

 Naoki Yamamoto, artista manga japonés.